Grzegorz Markowski (né en 1953), un chanteur polonais ;
 Romuald Markowski (1922-2006), un ancien joueur et entraîneur de basket-ball et joueur de volley-ball polonais ;
 Tomasz Markowski (né en 1975), un joueur d'échecs polonais.